La Druga savezna liga SFRJ 1979-1980, conosciuta semplicemente come Druga liga 1979-1980, fu la 34ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio.

Questa fu la diciassettesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia. Questa fu la seconda edizione con 16 squadre per ogni girone.

Vennero promosse in Prva Liga 1980-1981 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1979-1980 retrocessero una squadra croata ed una bosniaca, dalla Druga liga scesero 5 compagini dal girone Ovest e 3 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1980-1981 e qualificata alla Coppa Mitropa 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1980-1981.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1980-1981.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1980-1981.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Sospetta combine 

Nell'ultima giornata, il  all'88º minuto stava vincendo per 2-0 sul campo del  (risultato insufficiente per la promozione), ma a quel punto i padroni di casa si sono ritirati ed il 3-0 "a tavolino" ha permesso la promozione per gli ospiti.

A causa dei sospetti di combine dell'ultimo turno, la FSJ ha penalizzato le prime tre squadre in classifica (,  e ) promuovendo così la quarta classificata .

Comunque dopo l'appello, nell'estate 1980, la FSJ ha ritirato le penalizzazioni ed il  è stato promosso in Prva Liga 1980-1981.

Classifica marcatori

Note

In Coppa di Jugoslavia 

La squadra di Druga liga che ha fatto più strada è il  che ha raggiunto le semifinali.

Bibliografia

Voci correlate 
Prva Liga 1979-1980
Kup Maršala Tita 1979-1980

Collegamenti esterni 
  Stagione 1979-1980 su HRnogomet
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1979-1980 su exYUfudbal
  Stagione 1979-1980 su sportsport.ba
  Stagione 1979-1980 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1979-1980 su izbrisani

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava